Foß ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Foss
 Voss (Begriffsklärung)
 FOS